Соревнования по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр 1956 года в полутяжёлом весе (до 87 килограммов) прошли в Мельбурне с 28 ноября по 1 декабря 1956 года в «Royal Exhibition Building».

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за поражение по очкам со счётом решения судей 2-1 два штрафных балла, со счётом решения судей 3-0 или чистое поражение — три штрафных балла. Борец, набравший пять штрафных баллов, из турнира выбывал. Трое оставшихся борцов выходили в финал, проводили встречи между собой. Схватка по регламенту турнира продолжалась 12 минут. Если в течение первых шести минут не было зафиксировано туше, то судьи могли определить борца, имеющего преимущество. Если преимущество никому не отдавалось, то назначалось четыре минуты борьбы в партере, при этом каждый из борцов находился внизу по две минуты (очередность определялась жребием). Если кому-то из борцов было отдано преимущество, то он имел право выбора следующих шести минут борьбы: либо в партере сверху, либо в стойке. Если по истечении четырёх минут не фиксировалась чистая победа, то оставшиеся две минуты борцы боролись в стойке.

В полутяжёлом весе боролись 12 участников. В весе было много претендентов на медали: действующий олимпийский чемпион, бронзовый призёр чемпионата мира 1954 года, обладающий великолепными для полутяжеловеса данными Викинг Пальм, феноменально физически сильный бронзовый призёр олимпийских игр и серебряный призёр чемпионата мира 1954 года Адиль Атан. Однако на этот раз никаких шансов соперникам не оставил вице-чемпион Олимпийских игр 1952 года Голамреза Тахти, который в первых четырёх встречах одержал четыре чистые победы. Вместе с ним в финал вышли советский спортсмен Борис Кулаев и американец Питер Блэйр. В первой финальной встрече Тахти победил Кулаева со счётом 3—0.

В начале поединка Тахти проводит нырок в ногу захватом за нижнюю часть голени, от которого практически невозможно защититься, так как атакующий очень низко пролетает над ковром, почти стелется, и, поднявшись в стойку, сбивает Кулаева в партер. В дальнейшем борьба протекает в обоюдных атаках. Проявив высокое спортивное мастерство, иранец полностью отстоял обязательный партер, что не удавалось почти ни одному из соперников Кулаева.

Кулаев во второй встрече победил Блэйра, причём по ходу поединка порвал боковую связку коленного сустава. В третьей встрече Тахти победил Блэйра и стал олимпийским чемпионом.

Призовые места

Первый круг 

¹ Снялся с соревнований

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Финал

Встреча 1

Встреча 2

Встреча 3

Ссылки 
 Wrestling at the 1956 Melbourne Summer Games:Men's Light-Heavyweight, Freestyle 
 Официальный отчёт игр

Примечания 

Борьба на летних Олимпийских играх 1956